Waas (auch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Waas (1890–1973), deutscher Bibliotheksdirektor und Historiker
 Bernd Waas (* 1960), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Emil Waas (1919–1981), deutscher Autor
 Franz Waas (* 1960), deutscher Bankier
 Guy Van Waas, (* 1948) belgischer Dirigent, Klarinettist und Organist
 Herbert Waas (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Johannes Baptist Waas (1904–2002), deutscher Schriftsteller und Maler
 Margit Waas (* 1957), deutsche Sprachwissenschaftlerin
 Murray Waas (* 1959), US-amerikanischer Journalist
 Uli Waas (* 1949), deutsche Autorin und Illustratorin
 Frau Waas, eine Figur aus Michael Endes Roman Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer

WAAS steht als Abkürzung für:
 Wide Area Augmentation System, Erweiterung des Global Positioning System

WaaS steht als Abkürzung für:
 Workplace as a Service

Siehe auch:
 Waasland ()
 Moerbeke-Waas
 Sint-Gillis-Waas, eine belgische Gemeinde in der Region Flandern
 der Thyssen-Waas-Bug, ein eisbrechender Bug, der das bisherige Konzept erheblich verbessert

 Vaas (Begriffsklärung)
 Waase
 Waasen
 Was

Abkürzung